Gravenhurst steht für:
 Gravenhurst (Band), britische Band
 Gravenhurst (Ontario), Stadt in Kanada
 Gravenhurst (Großbritannien), eine Pfarrei in Großbritannien

Siehe auch:
 Gravenhorst